Иван Касьян:
 Касьян, Иван Павлович (1922—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Касьян, Иван Яковлевич (1920—1954) — Герой Советского Союза.